Kilis – Törökország egyik tartománya
 Kilis – Kilis tartomány egyik körzete
 Kilis – Kilis tartomány fővárosa